Мейджор () — многозначное слово.

Английская фамилия:
 
 Мейджор, Теодор (1908—1999) — британский художник.
 Мейджор, Чарльз (1856—1913) — американский юрист и писатель.

Топоним:
 Мейджор — административно-территориальный округ в штате Оклахома, США.

См. также 
 Major (значения)